Barbara (voornaam), een van oorsprong Griekse vrouwenvoornaam. Zie daar ook voor bekende personen met deze naam.
 Barbara van Nicomedië, een christelijke heilige Sint Barbara
 Barbara (metrostation)

Vernoemd

Rooms-katholieke kerk
 Begraafplaats Sint Barbara (doorverwijspagina)
 Sint-Barbarakerk (doorverwijspagina)
 Sint-Barbaraklooster (doorverwijspagina) 
 Sint-Barbarakapel (doorverwijspagina)

Media
 Barbara (2012), een Duitse film uit 2012
 Barbara (album), een album van de Amerikaanse indierockband We Are Scientists
 Barbara (boek), een roman van de Faeröerse auteur Jørgen-Frantz Jacobsen
 Barbara (manga), een strip uit 1973
 Barbara (televisieserie), een Britse televisieserie 
 Barbara (zangeres), artiestennaam van de Franse zangeres, tekstschrijfster en componiste Monique Andrée Serf
 Barbara Kruidje-roer-me niet, een stripreeks geschreven door Janeiro en getekend door Pierre Noyer

Overig
 Barbara (geslacht), een vlindergeslacht uit de bladrollersfamilie
 Barbara (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Ancona
 Zendgroep Barbara (samengesteld door het Bureau Inlichtingen (BI))